Love in the Afternoon peut faire référence à :
 Love in the Afternoon, film de 1957 réalisé par Billy Wilder
 Love in the Afternoon, titre anglais du film français de 1972 L'Amour l'après-midi réalisé par Éric Rohmer
 , une campagne publicitaire d'ABC diffusée entre 1975 et 1985.
 Love in the Afternoon, un roman de 2010 de Lisa Kleypas
 , un programme présenté par Antoine de Caunes, diffusé en 1996 sur Channel 4
 Love in the Afternoon (court métrage), mettant en vedette Ben Turner